Santa María del Oro bezeichnet folgende Orte:

 Santa María del Oro (Durango), Ort in Mexiko
 Santa María del Oro (Jalisco), Ort in Mexiko
 Santa María del Oro (Nayarit), Ort in Mexiko

Santa María del Oro bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten in Mexiko:

siehe auch:
 Santa María de Oro, Ort in Argentinien